Em biologia, um táxon politípico é um grupo taxonômico com mais de um tipo. O uso difere ligeiramente entre botânica e zoologia:

Em botânica, um táxon politípico é um táxon que tem mais de uma espécie.

Em zoologia, um táxon politípico é um táxon que contém mais de um táxon imediatamente subordinado. Por exemplo, um gênero politípico tem mais de uma espécie.

Ver também 
 Monotípico

Referências bibliográficas 
  (1991): Principles of Systematic Zoology (2nd ed.). McGraw-Hill. ISBN 0-07-041144-1
  (2002): Generic revisions of emydine turtles. ''Turtle and Tortoise Newsletter 6: 28–30. PDF

Taxonomia